Scandinavian Touring Car Championship 2012 var den andra säsongen av det skandinaviska standardvagnsmästerskapet, Scandinavian Touring Car Championship. Säsongen inleddes på Mantorp Park den 5 maj och avslutades den 22 september på Solvalla. Johan Kristoffersson blev mästare före Rickard Rydell, efter att ha avgjort mästerskapet i det allra sista racet. Semcon Cup, privatförarcupen, vanns av Niclas Olsson.

Team och förare

Tävlingskalender

Slutställning 

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Förargalleri

Källor

Externa länkar

2012
Motorsportevenemang 2012
Sport i Sverige 2012
2012 i Danmark